Григорий Агеев:
 Агеев, Григорий Антонович (1902—1941) — Герой Советского Союза.
 Агеев, Григорий Николаевич — управляющий Полазнинским заводом, почётный гражданин.